Wiston – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie South Lanarkshire
 Wiston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wiston – miejscowość w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire
 Wiston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex